Osoby o tym nazwisku:
 Anna Maria van Schurman – niderlandzka uczona, poetka, malarka i rytowniczka
 Rudolf Schurman – austriacki piłkarz i trener